Анато́лий Гри́шин:
 Гришин, Анатолий Васильевич (1932—2013) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Гришин, Анатолий Кузьмич (1939—2016) — советский спортсмен (гребля на байдарках).
 Гришин, Анатолий Михайлович (1939—2018) — советский и российский учёный в области механики.